Cet article liste les lignes de l'autobus de Lille Roubaix Tourcoing.

Lignes actuelles

Lignes LIANE urbaines

L1 Faches-Thumesnil - Wambrechies 

Anciens indices : R, 3

 : mise en service par la CGIT sous l'indice R en remplacement de la ligne de tramway R Lille - Quesnoy-sur-Deûle.

 : incorporation de l'ancienne ligne de tramway C Wambrechies - Wattignies, attribution de l'indice 3.

 : attribution de l'indice Liane 1 (L1) ; fusion de la ligne 14.

 : section Wambrechies - Comines repris par une nouvelle ligne L90.

L2 Loos - Wattignies

L3 Leers - Wattrelos

L4 Halluin - Leers 
Anciens indices : 12, 22

 : mise en service par l'ELRT sous l'indice 12 entre Tourcoing et Halluin (voir ici).

 : attribution de l'indice L4.

L5 Haubourdin - Marcq-en-Barœul 

Anciens indices : H, 2, 12

 : mise en service par la CGIT sous l'indice H en remplacement du tramway H.

 : incorporation de l'ancienne ligne de tramway B et prolongement de l'avenue des Martyrs au square des Flandres ; attribution de l'indice 2 ; création d'une antenne vers Loos Les Oliveaux.

Entre 1966 et 1968 : modification du tracé de l'antenne des Oliveaux par le CHR Oscar Lambret (repris à la ligne 5) ; prolongement du square des Flandres à la cité universitaire à Annappes ; création d'une antenne vers Flers-Sud (repris à la ligne 5).

Entre 1971 et 1974 : prolongement de l'antenne de Flers-Sud vers le square des Flandres.

Entre 1974 et 1978 : limitation de l'antenne du Square des Flandres (via Flers-Sud) à l'université Pont-de-Bois ; création d'une antenne depuis le square des Flandres vers le quartier du Recueil ; terminus reporté de l'hospice d'Haubourdin au Parc ; création d'une antenne vers la mairie d'Hallennes-lez-Haubourdin (desserte de Sequedin reprise à la ligne 1) ; suppression de l'antenne des Oliveaux et déviation à Lille entre la place Cormontaigne et le carrefour Liberté-Nationale par la rue Nationale (dessertes reprises par la ligne 9).

 : fusion de la ligne 4.

 : limitation de Marcq Pavé Stratégique et Ferme aux oies à Marcq Piscine, abandon de l'antenne de la Ferme aux oies, service repris par les lignes 16 et C10.

 : attribution de l'indice L5.

L6 Mons-en-Barœul - Villeneuve-d'Ascq 
Anciens indices : 59

État au  : Villeneuve-d'Ascq Contrescarpe - Pont-de-Bois.

 : attribution de l'indice L6 ; terminus ramené de Villeneuve-d'Ascq Contrescarpe à Fort de Mons (desserte du quartier des Près reprise par la ligne 13 ; desserte de la rue de la Cimaise reprise par la ligne 32) ; prolongement de Villeneuve-d'Ascq Pont de Bois à Cousinerie (itinéraire repris à la ligne L4 en commun avec la ligne 32 et ancienne desserte de la Contrescarpe de la 59).

L7 Lille - Faches-Thumesnil 
Anciens indices : 50, 11

 : mise en service sous l'indice 50 en remplacement de l'antenne de la ligne 3.

 : attribution de l'indice L7 ; suppression de la section Faches Centre Commercial - Vendeville (repris par la ligne 67).

L8 Tourcoing - Hem

Lignes LIANE suburbaines

L90 Lille - Comines 
 : mise en service entre Lille Hôtel de Région et Comines Mairie, section Wambrechies - Comines reprise à la Liane 1.

L91 Lille - Halluin 
Anciens indices : 55, 35

Années 1930 : fusion des lignes mise en service par l'ELRT entre Lille et Halluin.

Vers 1951 : attribution de l'indice 55.

Année 1970-1990 : attribution de l'indice 35.

 : attribution de l'indice L91, création de services directs sous l'indice L91E (voir cette ligne).

L91E Lille - Halluin 
 : création de services directs en complément de la ligne L91 (ex. 35).

L92 Lille - Seclin 
 : attribution de l'indice L92.

L99 Lomme - Armentières 
Anciens indices : 79

Attribution de l'indice L99.

Lignes classiques

9 Lille Gare Flandres - Churchill 
 : mise en service entre la gare Lille Flandres et l'arrêt Churchill (quartier du Vieux-Lille).

10 Lille Gare Flandres - Lille CHR Oscar Lambret

13 Lille - Villeneuve-d'Ascq 
 : limitation de Lille Mont-de-Terre à Lille Fives (section reprise par la nouvelle ligne 52) ; reprise de la desserte du quartier des Près à Villeneuve-d'Ascq à la ligne 59.

14 Marquette-lez-Lille - Wattignies 
Anciens indices : 9

Vers 1970-1980 : création sous l'indice 9 en reprenant l'antenne de Marquette de la ligne 4.

Date inconnue : reprise de l'itinéraire de la ligne 2 par la rue Gambetta et l'antenne de Loos Oliveaux.

 : suppression de la section Lille Gare - Loos Oliveaux ; desserte des Oliveaux reprise par une nouvelle ligne 51.

 : fusion de la ligne 51 et prolongement vers Wattignies, attribution de l'indice 14.

15 Lille - Lesquin

16 Lille - Marcq-en-Barœul 
 : mise en service entre la gare Lille Flandres et Marcq-en-Barœul (scission de la ligne 50), nouvel itinéraire entre Marcq Buisson et Marcq Place par le Grand Boulevard, le boulevard Georges Clémenceau (anciennes variantes 50A et 50B reprises par la ligne C10) et l'ancien itinéraire de la ligne 12 limitée à Marcq Piscine.

17 Tourcoing - Wattrelos

18 Lomme - Villeneuve-d'Ascq

30 Tourcoing - Wasquehal

32 Villeneuve-d'Ascq - Wasquehal 
 : déviation entre Villeneuve-d'Ascq Hôtel de Ville et Cousinerie par l'itinéraire de la ligne L4 (en commun avec la ligne L6) avec  desserte de la rue de la Cimaise (reprise à la ligne 59) ; section par Annappes reprise par la ligne 34.

33 Tourcoing - Leers

34 Roubaix - Villeneuve-d'Ascq

35 Roubaix - Tourcoing

36 Croix - Forest-sur-Marque

50 Lille - Saint-André 
 : scission de la ligne, section gare Lille Flandres - Marcq-en-Barœul reprise par une nouvelle ligne 16, anciennes variantes 50A et 50B reprises par la ligne C10.

51 Lille - Lambersart

52 Lille Fives - Porte de Douai 
 : mise en service entre Lille Fives et Porte de Douai (avec desserte du quartier du Petit Maroc) en remplacement des lignes 13 et 57.

55 Lille - Seclin

58 Lille - Santes

60E Leers - Villeneuve-d'Ascq

61 Lomme - La Bassée

62 Lomme - La Bassée

64 Lomme - La Bassée

65 Lomme - Armentières

66 Villeneuve-d'Ascq - Leers / Forest-sur-Marque

67 Lille - Vendeville 
 : mise en service entre Lille Porte de Douai et Vendeville Hameau de l'Europe (service repris à la ligne L7).

68 Lesquin - Villeneuve-d'Ascq 
 : mise en service entre Villeneuve-d'Ascq 4 Cantons et l'aéroport de Lesquin.

72 Baisieux - Villeneuve d'Ascq

73 Baisieux / Gruson - Villeneuve d'Ascq

75 Comines - Lomme

76 Lomme - Lille / Quesnoy-sur-Deûle 
 : fusion de la ligne 53 (service en antennes depuis Lomme Saint-Philibert vers Quesnoy-sur-Deûle Blanche Porte et Lille Bayart).

80 Lomme - Erquighem-Lys

81 Armentières - Quesnoy-sur-Deûle

82 Armentières - Tourcoing

84 Tourcoing - Comines 
 : mise en service entre Tourcoing Centre et Comines service repris à la ligne 87 (ex. 37) avec un itinéraire différent entre Roncq Blanc-Four et Bousbecque.

86 Lille - Comines 
Anciens indices : 56, 36

Année 1970-1990 : attribution de l'indice 36.

 : attribution de l'indice 86.

87 Tourcoing - Linselles 
Anciens indices : 57, 37

Années 1930 : mise en service par l'ELRT par fusion des lignes Tourcoing - Linselles et Linselles - Comines des Autobus linsellois que l'ELRT a racheté.

Vers 1951 : attribution de l'indice 57.

Année 1970-1990 : attribution de l'indice 37.

 : attribution de l'indice 87, limitation de Comines à Linselles section reprise par une nouvelle ligne 84 Tourcoing - Comines.

88 Lille - Comines 
 : suppression de la section Wambrechies Chariot d'Or - Comines ; desserte du quartier du Touquet à Marquette repris à l'ancienne ligne 56.

 : prolongement de certains services de Wambrechies Chariot d'Or à la gare de Comines.

89 Bondues - Tourcoing 

236

C8 Citadine du Clinquet

C9 Citadine d'Hellemmes 
Anciens indices : 57

C10 Citadine de Marcq-en-Barœul 
 : mise en service, l'itinéraire reprend les deux variantes 50A et 50B de la ligne 16 (ex. 50) à Marcq-en-Barœul et la desserte du pavé Stratégique de la ligne 12.

C11 Citadine Croix - Wasquehal

C12 Citadine Moulin - Pottenerie

CIT5 Citadine de Roubaix

CITA Citadine d'Armentières

CITH Citadine d'Halluin 
 : mise en service.

CITL Citadine de Lille 
 : nouvel itinéraire, abandon de la desserte de la gare Lille Flandres, nouvelle desserte au sud de Lille.

CITT Citadine de Tourcoing

CO1 Lille - Villeneuve-d'Ascq

CO2 Lille - Pérenchies

CO3 Englos - Villeneuve-d'Ascq

Lignes spécifiques

MWR Roubaix - Mouscron

Z1 Tourcoing - Neuville 
 : mise en service entre Tourcoing Centre et la zone d'activité de Neuville-en-Ferrain.

Z4 Tourcoing - Bondues 
 : mise en service entre Tourcoing Centre et la zone d'activité des Ravennes à Bondues.

Anciennes lignes

1 Lille - Lomme 
 : mise en service par la CGIT sous l'indice 1 en remplacement du tramway I ; prolongement du terminus de Lomme Calvaire au Grand-But ; reprise de l'antenne de la cité de la Délivrance du tramway I ; création d'une antenne vers Sequedin Église par reprise de l'itinéraire du bus A et prolongement depuis son ancien terminus de Lomme Croix du Temple ; création d'une antenne vers la mairie de Lambersart par reprise de l'itinéraire du bus A.

 : reprise du service de tramway HI/ entre la gare de Lille et Mons-en-Barœul Moulin Delmar.

 : suppression de l'antenne de la mairie de Lambersart repris par la nouvelle ligne 1/8.

Entre  et1968 : création d'une antenne vers Marcq-en-Barœul May-Four ; échange d'itinéraire avec la ligne 5, terminus reporté de Mons-en-Barœul Moulin Delmar à Flers-Bourg.

Entre 1968 et 1971 : création d'une antenne depuis le calvaire de Lomme vers Hallennes-lez-Haubourdin Place Demelemester.

Entre 1971 et  : prolongement de l'antenne de la délivrance vers Hallennes-lez-Haubourdin Place Demelemester ; création d'une antenne depuis le calvaire de Lomme vers Hallennes-lez-Haubourdin Place Demelemester ; suppression de l'antenne du May-Four reprise par la ligne 1/8 ; prolongement de l'antenne de Flers-Bourg ; création d'une antenne vers le Tape-Autour à Mons et la ZUP du boulevard Napoléon Premier.

Entre 1974 et 1978 : limitation de l'antenne de Sequedin à Lomme Marais (repris par la ligne 2).

1/8 Lille - Lambersart 

 : mise en service entre la gare de Lille et la mairie de Lambersart (terminus repris à la ligne 1).

4 Lille - Marcq-en-Barœul 

 : mise en service par la CGIT sous l'indice 4 en remplacement des lignes de tramway E et J avec une antenne vers la mairie de Marquette-lez-Lille (section reprise à la ligne L) et prolongement de la mairie de Ronchin à la place de la République (section reprise à la ligne L avec un itinéraire différent).

Vers 1970-1980 : détachement de l'antenne de Marquette (voir ligne 9).

 : fusion avec la ligne 12.

5 Lille Gare - Cité Hospitalière 

 : mise en service par la CGIT sous l'indice G entre la gare de Lille et la cité hospitalière.

 : prolongement de la gare de Lille à Flers-Bourg (section reprise à la ligne K).

Entre  et 1968 : échange d'itinéraire avec les lignes 1 et 2, terminus reporté de Flers-Bourg à Mons-en-Barœul Moulin Delmar ; limitation de la place Antoine Tacq au CHR Oscar Lambret (repris par la ligne 2).

6 Lille - Lambersart 

Anciens indices : X

 : mise en service par la CGIT sous l'indice X en remplacement du tramway X.

Vers 1960 : attribution de l'indice 6.

 : prolongement de la gare de Lille au PN de Lezennes (section reprise à la ligne 1/8).

7 Lille Place Catinat - Buisson 
 : mise en service par la CGIT sous l'indice 7 en remplacement du tramway V.

Date inconnue : scission de la ligne 7 en deux (voir ligne 17).

9 Roubaix - Wasquehal 
1951 : mise en service (voir ici).

Entre 1951 et 1954 : prolongement depuis le Blanc-Seau vers la Grand-Place de Roubaix ; prolongement vers la place de la République à Wasquehal.

Entre 1956 et 1965 : fusion avec la ligne 13.

10 Tourcoing Cimetière - La Marlière 
 : mise en service (voir ici).

 : prolongement vers la gare des Francs et l'église Saint-François-d'Assise de Mouvaux (repris au tram LN) ; abandon de la desserte de la place Foch (repris par la ligne 10bis).

10bis Tourcoing Grand-Place - Rue des Orions 
1951 : mise en service (voir ici).

 : prolongement de la Grand-Place vers la place Foch (repris à la ligne 11).

Entre 1953 et 1954 : suppression.

11 Mouvaux - Neuville-en-Ferrain 
 : mise en service (voir ici).

13 Tourcoing Grand-Place - Blanc-Seau 
 : mise en service (voir ici).

Entre 1956 et 1965 : fusion des lignes 9 et 16 (voir la section ci-dessus).

14 Lille - Ronchin 
 : scission de la ligne 4.

 : fusion avec la ligne Liane 1 (ex.3).

14 Roubaix - Herseaux 
 : mise en service (voir ici).

15 Lille - Loos

16 Hem - Toufflers 
 : suppression.

15 Roubaix - Wattrelos 
 : mise en service (voir ici).

16 Roubaix - Hem 
 : mise en service (voir ici).

Entre 1956 et 1965 : fusion avec la ligne 13.

17 Leers - Mouvaux 
 : mise en service (voir ici).

17 Lille Bois-Blanc - Place Vanhoenacker 
Date inconnue : scission de la ligne 7 en deux.

18 Roubaix - Tourcoing 
 : mise en service (voir ici).

19 Roubaix - Toufflers 
 : mise en service (voir ici).

20 Roubaix - Tourcoing 
 : mise en service (voir ici).

21 Roubaix - Flers 
 : mise en service (voir ici).

51 Lille - Wattignies 
 : suppression, itinéraire repris par la ligne 14.

53 Lille - Pérenchies 
 : fusion avec la ligne 76.

54 Lille - Pérenchies 
 : suppression, itinéraire repris partiellement par les lignes 12 et Corolle 3.

55 Lille - Wattignies 
 : scission de la ligne 3.

56 Lille - Wambrechies 
 : suppression, service repris par la ligne 88.

A Lille - Lomme 
1949 : mise en service par la CGIT sous l'indice A entre le passage à niveau de Lezennes (PN de Lezennes) et le marais de Lomme.

 : suppression, itinéraire repris par les lignes 1 et 6.

K Flers - Marquette 
 : mise en service par la CGIT sous l'indice K entre Flers-Bourg et la mairie de Marquette-lez-Lille en remplacement des lignes de tramway de l'ELRT 2 et 5.

1961 : suppression, itinéraire repris par les lignes 5 et L.

L Lille - Ronchin 
Mise en service par la CGIT sous l'indice L

1957 prolongement Ronchin république.

1961 : prolongement de la Grand-Place de Lille à la mairie de Marquette-lez-Lille (section reprise à la ligne K).

 : suppression itinéraire repris partiellement par les lignes 3 et 4.

Tourcoing Grand-Place - La Marlière 

 : suppression (repris par ligne 10 et 11).

Tourcoing - Lannoy

Clair de Lune 

Ce service a été mis en place pour la première fois à Roubaix ainsi que dans les communes voisines de Wattrelos, Leers, Lys-lez-Lannoy, Lannoy, Toufflers et Hem. Il est accessible aux détenteurs d'une carte "Clair de Lune" et permet de réserver un bus entre 22h et 0h30. Le départ se fait à Roubaix Eurotéléport et les arrêts s'effectuent selon la réservation de l'usager. Il existe 57 arrêts "Clair de Lune" sur Roubaix et les villes à proximité.

La ligne de bus 41 qui circule à Villeneuve-d'Ascq propose également un service "Clair de lune" qui prend le relais du trajet habituelle de la ligne. Ainsi, après 21h30, les possesseurs de la carte "Clair de lune" peuvent se rendre aux différents arrêts de la ligne et emprunter le bus. Contrairement à ce qu'il se fait à Roubaix, il n'est ici pas nécessaire d'effectuer de réservation avant le trajet. Le trajet "Clair de lune" de la ligne 41 permet notamment de rejoindre depuis Villeneuve-d'Ascq les stations de métro Les Prés et Fort de Mons qui ne sont habituellement pas desservis par cette ligne en journée.

Notes et sources

Notes

Crédits internes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Lille Métropole
 Tramway de Lille - Roubaix - Tourcoing
 Lianes de Lille
 Réseau interurbain du Nord

 
Autobus de Lille Roubaix Tourcoing